Э́рик ван дер Мер (; 7 июля 1967, Утрехт, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник, после завершения игровой карьеры — футбольный тренер.

Биография

Ранние годы 
Футболом начал заниматься в академиях  и «».

Клубная карьера 
В 1985 году попал в «Утрехт», в котором начал профессиональную карьеру, проведя десять сезонов. За это время сыграл 205 матчей в Эредивизи, а также участвовал в Кубке УЕФА в сезонах 1987/88 (против «ЛАСКа» и «Вероны») и 1991/92 (против «Штурма» и мадридского «Реала»).

В сезоне 1995/96 играл в Эрстедивизи за «Камбюр», но занял с командой лишь 6-е место и не смог ей помочь выйти в элиту. Летом 1996 года стал игроком бельгийского клуба «Беерсхот ВАК», выступавшего во втором по уровню дивизионе страны. Там он провёл 8 матчей, после чего перебрался в испанский клуб «Реал Мурсия» из Сегунды B, где находился до конца сезона.

Завершил игровую карьеру в клубе «Вендам», за который выступал с 1997 по 1999 год в Эрстедивизи.

Карьера в сборной 
Выступал за различные юношеские и молодёжную сборную Нидерландов.

Карьера тренера 
Начал тренерскую работу в родном «Утрехте», где с 2002 по 2004 год тренировал молодёжную команду, после чего один сезон был ассистентом  в «Розендале».

С января по декабрь 2007 года тренировал любительский нидерландский клуб Вв СХО, после чего в начале следующего года по приглашению своего соотечественника  стал его ассистентом в катарском клубе «Аль-Ахли» (Доха). Однако уже летом того же года весь тренерский штаб покинул команду.

В течение всего 2009 года Эрик тренировал ещё одну любительскую нидерландскую команду — на этот раз ДОВО.

В январе 2010 года стал главным тренером «Аль-Ахли» (Доха), где проработал до конца года, после чего стал спортивным директором другой катарской команды «Эш-Шамаль», но пробыл на этой должности всего месяц.

В феврале 2011 года перешёл в структуру донецкого «Металлурга», где стал координатором юношеского и молодёжного направлений в академии, а в 2014 году также возглавлял команду U-19, выступавшую в юношеском чемпионате. В 2015 году работал с малайзийским клубом «».

В январе 2016 года стал главным тренером днепродзержинской «Стали», куда его пригласил новый президент клуба Вардан Исраелян, знакомый с нидерландским специалистом по совместной работе в «Металлурге». Контракт рассчитан на 1,5 года. В августе 2016 года покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Статистика 
Статистика выступлений в качестве футболиста по сезонам:
 1985/86: «Утрехт» — 12 игр (0 голов)
 1986/87: «Утрехт» — 30 (0)
 1987/88: «Утрехт» — 24 (1)
 1988/89: «Утрехт» — 23 (2)
 1989/90: «Утрехт» — 11 (1)
 1990/91: «Утрехт» — 30 (4)
 1991/92: «Утрехт» — 28 (0)
 1992/93: «Утрехт» — 23 (0)
 1993/94: «Утрехт» — 15 (1)
 1994/95: «Утрехт» — 9 (0)
 1995/96: «Камбюр» (Эрстедивизи) — 19 (0)
 1996/97: «Беерсхот ВАК» (Д 2) — 8 (0)
 1996/97: «Реал Мурсия» (Сегунда B) — 18 (0)
 1997/98: «Вендам» (Эрстедивизи) — 15 (0)
 1998/99: «Вендам» (Эрстедивизи) — 16 (0)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Камбюр»
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Реал Мурсия»
Игроки ФК «Вендам»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Аль-Ахли» Доха
Тренеры ФК «Сталь» Каменское
Тренеры ФК «Катар СК»
Тренеры ФК «Гонвед»